Il doppio del torneo di tennis Porsche Tennis Grand Prix 2001, facente parte del WTA Tour 2001, ha avuto come vincitrici Lindsay Davenport e Lisa Raymond che hanno battuto in finale Justine Henin e M Shaughnessy 6–4, 6–7(4), 7–5.

Teste di serie 

 Kimberly Po /  Nathalie Tauziat (quarti di finale)
 Cara Black /  Elena Lichovceva (primo turno)

 Martina Hingis /  Anna Kurnikova (semifinali)
 Kim Clijsters /  Barbara Schett (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Porsche Tennis Grand Prix 2001